Cet article présente la liste des personnages du manga Kuroko's Basket

Lycée Seirin 
Un jeune club de basket qui a un an d'expérience. Ils veulent devenir n°1 du Japon. 

                                                                                  
Couleur de cheveux : Bleu clair
 Âge : 16 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Seconde
 Poste : Électron libre 
 Numéro : 11
Signe Astrologique : Verseau

Il était le sixième joueur de la génération des miracles quand il jouait au collège Teiko. Il est en première année. Peu doué pour les dribbles et les tirs, il a comblé ses lacunes en perfectionnant ses passes et en réussissant à faire porter l'attention sur d'autres personnes que lui durant les matchs. Grâce à cette aptitude, il parvient à se faire oublier pour mieux resurgir aux moments cruciaux de la partie. Selon Akashi, le capitaine de l'équipe de Teiko, Kuroko est une «ombre» qui est là pour faire briller sa «lumière». Ce qu'il veut dire par là c'est qu'il ne joue pas pour lui mais pour un autre joueur en le mettant plus en valeur ; plus sa «lumière» est forte, plus «l'ombre» devient dense. Dans le passé, Aomine était sa «lumière». Arrivé au lycée il s'est trouvé une seconde «lumière» : Kagami. Son rôle dans l'équipe est d'intercepter, de faire des passes et de faire évoluer Kagami à son meilleur niveau. Il a choisi Seirin après les avoir observés jouer en équipe un an auparavant, désespéré de la direction prise par Teiko et désireux de battre un à un tous ses anciens coéquipiers pour leur prouver qu'ils font fausse route en jouant exclusivement individuel et prenant plaisir à écraser leurs adversaires. Contrairement à ce que son apparence laisse supposer, il a un ton extrêmement direct et ne prends jamais de pincettes pour dire ce qu'il pense, quitte à énerver des personnes bien plus impressionnantes physiquement que lui.
La technique de Kuroko se nomme «Misdirection». Il profite de son manque de présence et de son acuité visuelle pour servir de relais entre les joueurs, ainsi que de subtiliser la balle à ses adversaires. Malheureusement, cette technique reste difficile, ne pouvant être exploitée durant l'intégralité d'un match, et elle ne peut être utilisée en tenant la balle car celle-ci est la seule chose qui doit être toujours en vue. Il dispose également d'un sens tactique et de l'observation hors du commun, lui permettant d'anticiper certaines actions clés avant tout le monde (il anticipe notamment la feinte de shoot de Midorima en fin de match lui permettant de le déposséder du ballon). Son expérience du niveau national lui permet aussi de dispenser des conseils à son coach sur le management de l'équipe pendant la Winter Cup. Il peut également rentrer dans une colère noire face à une injustice, ce qui augmente considérablement son niveau (Aomine affirmant à Hanamiya qu'il perdra face à Seirin au seul motif qu'il a énervé Kuroko). 
 Bien sûr, Kuroko a appris à utiliser d'autres techniques que la «Misdirection» pour passer à ses coéquipiers : la «Ignite Pass» de Kuroko est une frappe faite avec la paume de la main sur la balle, ce qui permet de l'envoyer à une personne précise sans qu'elle puisse être rattrapée. La «passe Vortex», est la même chose sauf que Kuroko tourne sa paume au moment du contact avec la balle ce qui a pour effet de la rendre plus rapide et plus puissante.
Au fil des matchs, Kuroko se rend compte des lacunes de son style et en vient à créer de nouvelles techniques : la première, «Vanishing Drive», est un dribble où Kuroko disparaît pour passer un adversaire ; la deuxième, «Misdirection Overflow», permet à Kuroko de donner à son partenaire la faculté d'utiliser la «Misdirection» ; la troisième «Phantom Shot» est un tir où la balle disparaît. Il développe durant la finale de la Winter Cup un « quasi œil de l'empereur » semblable à celui de son ex-capitaine Akashi, à la différence qu'il ne peut pas prédire les mouvements de ses adversaires mais anticipe encore plus ceux de ses propres coéquipiers que Akashi. À l'issue du manga, il fête son anniversaire avec ses anciens coéquipiers, ayant donc accompli son objectif de les faire redevenir comme ils étaient à leurs débuts.

Couleur de cheveux : rouge
 Âge : 16 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Seconde
 Poste : Ailier fort 
 Numéro : 10
Signe Astrologique : Lion

Il vient des États-Unis et évolue au poste d’ailier fort. Son objectif est de battre la génération des miracles et de devenir le numéro 1 du Japon. Kagami est très ambitieux et déterminé, il refuse d'abandonner dans une situation difficile. Il est surtout connu pour son esprit combatif, il aime jouer contre des adversaires forts et ne voit aucun intérêt à jouer au basket quand il n'y a pas d'adversaire à sa taille. À l'inverse de Kuroko, Kagami est un joueur grand et athlétique ayant une technique impressionnante ; tout comme Kuroko, c'est un joueur imprévisible qui augmente son niveau de jeu à chaque match. Son point fort reste indubitablement sa détente exceptionnelle lui permettant de contrer et de dunker à une hauteur impressionnante. Toutefois, ses tirs lointains ne sont pas excellents.
Plus tard, il devient capable d'entrer dans la «Zone», ce qui lui permet pendant quelques minutes de contrôler à 100 % ses capacités.
Originellement immature et impulsif, il a tendance à se dépenser trop rapidement et finir les matchs épuisé. Son impulsivité le pousse également à toujours chercher à dunker, le rendant prévisible, et il doit être souvent recadré, parfois de façon violente, par ses Senpais, Kuroko, le coach (laquelle le qualifiant régulièrement de «Bakagami» signifiant «Kagamidiot») et même par Midorima et Aomine. Il s'assagit et devient de plus en plus réfléchi au fil des matchs. Il est également dans l'incapacité de dormir avant un match important et est doté d'un appétit gargantuesque. Dans le match contre Rakuzan, Kagami réussit à entrer dans la vraie Zone et devient capable de se synchroniser avec ses coéquipiers.Il parvient à rivaliser même à surpasser les joueurs de la génération miracle.

Couleur de cheveux: noir
 Âge : 17 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Première
 Poste: Arrière
 Numéro : 4

Il est le capitaine de l'équipe de Seirin et élève de seconde année. Spécialiste des shoots (panier à 3 points), il joue au poste d'arrière. C'est un clutch player, c'est-à-dire qu'il est capable de marquer beaucoup de points à des moments décisifs du jeu ; lorsque ce moment arrive, il a tendance à craquer son cou et devient grossier. Il est capable de tirer des trois points, même lorsqu'il se retrouve à quelques centimètres de la ligne des 3 points. Quand il est sous pression, il rate rarement ses shoots. Cela est dû à une habitude durant ses entrainements où à chaque shoot raté, Riko, la coach, lui casse une de ses figurines préférées. Il développe un barrier jumper (tir avec un pas en arrière ou step-back) lors de la Winter Cup.
Particulièrement doué pour motiver ses troupes et n'hésitant pas à sanctionner violemment toute infraction aux règles de l'équipe, il aurait, selon Kasamatsu, le timbre de voix idéal pour un capitaine, puisqu'on peut l'entendre de n'importe quel endroit du terrain. 

Couleur du cheveux : noir
 Âge : 17 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Première
 Poste : Meneur de jeu 
 Numéro : 5

Un deuxième année évoluant au poste de meneur. Connu pour ses jeux de mots qui ont le don d'amuser ou d'énerver ses coéquipiers, mais surtout d'attirer les foudres de leur coach. C'est un personnage qui possède un grand sens de l'humour, mais derrière cette facette se cache en réalité un grand stratège ; en effet, il est le cerveau de cette jeune équipe de Seirin. Meneur complet, il garde toujours son sang-froid quelle que soit la situation. Il possède une capacité appelée «L'œil de l'Aigle» (Eagle's Eye) lui permettant de visualiser toutes les actions sous n'importe quel angle. Durant la Winter Cup, il développe le «Eagle Spear», une adaptation de son œil de l'aigle en défense qui lui permet de réaliser des interceptions fulgurantes. Bien qu'il ne soit pas considéré au sein de l'équipe comme un véritable pilier à l'instar d'Hyūga ou Teppei, il en vient à être considéré (notamment par Kotarō Hayama lors du match contre Rakuzan) comme un joueur de première classe. Selon Yukio Kasamatsu, le capitaine de l'équipe de Kaijo, il est la pièce maîtresse de cette équipe.

Couleur du cheveux : noir
 Âge : 17 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Première 
 Poste : Pivot 
 Numéro : 8

Un deuxième année, il joue au poste de pivot. Mitobe est tout aussi déterminé à gagner que les autres joueurs à Seirin, mais contrairement aux autres, il ne montre pas ses sentiments. Il ne parle quasiment jamais ; en dépit du fait qu'il est muet, la plupart des gens comprennent ce qu'il pense. Il est connu comme étant un travailleur acharné. Sa spécialité est le «Hook shot» ou «bras roulé».

Couleur du cheveux : brun
 Âge : 17 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Première 
 Poste : Pivot/Meneur
 Numéro : 7

Kiyoshi est le fondateur du club de basket de Seirin. Il joue au poste de pivot. Il est en seconde année. Présenté par Hyūga comme étant l'as de l'équipe, Kiyoshi semble toujours maladroit et parfois même stupide. Mais malgré son apparence superficielle, il est très intelligent et complote toujours quelque chose. Kiyoshi est toujours aux petits soins pour son équipe en tant que fondateur du club, il a une grande affection envers ses coéquipiers. Il est prêt à les soutenir quand ils sont en difficulté et de les protéger s'ils sont menacés. Kiyoshi est le plus grand joueur de Seirin, mais préfère jouer meneur. En raison du manque de pivot à Seirin, il a accepté de jouer pivot. Mais à la suite d'une discussion avec ses coéquipiers, il a trouvé le moyen de jouer les deux postes. Koga décrit son rôle dans l'équipe comme «un leader sous le panier», il joue sous le panier et se positionne comme pivot (pour les dunks et rebonds), mais possède aussi un champ de vision incroyable et le sens de la passe. 
Kiyoshi a des mains géantes qui lui donnent un grand avantage pour jouer au basket ; il peut saisir la balle d'une main et est donc capable de la conserver plus longtemps, ce qui lui donne la liberté de changer ses choix tactiques lorsqu'il a lu les mouvements adverses. De ce fait il est inutile de prévoir ses mouvements, car il peut les changer à tout moment. Kiyoshi utilise également ses grandes mains pour les rebonds ; au lieu de sauter vers le ballon avec les deux mains pour l'attraper, Kiyoshi s'en empare avec une seule main. Cela lui donne un grand avantage, car on peut sauter plus haut et atteindre le ballon plus rapidement avec une main qu'avec les deux. De cette façon, il peut attraper les rebonds avant les autres intérieurs. Comme pivot, il est extrêmement fort, habile et endurant. Selon Iwamura, Kiyoshi est le second meilleur pivot de la ligue, il est notamment connu pour être l'un des Rois sans couronne. Il joue souvent les débuts de match sans forcer, mais dès que son instinct prend le relais, il devient impitoyable et difficile à stopper. Son slogan pendant les matchs est « Amusons-nous! ». Il est l'un des généraux sans couronne, les seuls capables de rivaliser avec la génération des miracles.
Il s'est blessé l'année précédente et ne revient que pour la Winter Cup. Ses genoux sont en très mauvais état et seule une opération lui permettrait de recouvrer toutes ses capacités. Cette opération nécessitant un arrêt complet du basket pendant 3 ans, il a opté à la place pour une rééducation. Toutefois, elle ne lui permettra de jouer qu'au maximum un an, la Winter Cup est donc la seule occasion qui se présente à lui pour gagner un tournoi lycéen avec son équipe. À l'issue de la Winter Cup, il part se faire opérer aux États-Unis à l'initiative d'Alexandra pour suivre un protocole qui pourrait lui permettre de récupérer plus rapidement.

Couleur du cheveux : marron
 Âge : 17 ans 
 Taille :  
 Poids : 45 kg
 Classe : Première 
 Poste : Coach

Elle est l’entraîneuse de l'équipe de basket. Elle est la fille d'un ancien joueur de l'équipe nationale de basket du Japon qui est devenu coach personnel. Riko se soucie beaucoup de son équipe, mais n'hésite pas à les soumettre à des entraînements épuisants. Pour les motiver, elle menace souvent de doubler ou de tripler leur entraînement. Elle essaie d'être mignonne, mais l'équipe n'y prête pas attention. Elle est capable de déterminer les performances d'un joueur juste en regardant son physique. Elle est incapable de cuisiner, source récurrente de gags dans l'anime.

Couleur du cheveux : Marron
Age : 17
Taille : 170 cm
Poids : 69 kg
Classe : Première
Poste : Avant
Numéro : 6
 Avant de pratiquer le basket-ball, Koganei a pratiqué plusieurs sports comme du baseball et du tennis. Son talent est de shooter de n'importe quelle distance, mais sa précision est faible. Il affiche un sourire semblable à celui d'un chat. Sa pratique d'autres sports lui confère également des réflexes fulgurants, lui permettant de réagir rapidement face à tout type d'action spéciale réalisée devant lui (étant seulement handicapé par sa petite taille). Il est très proche de Mitobe et comprend ses mimiques. Il donne aussi des surnoms aux membres de l'équipe comme tsucchi pour Tsuchida, ou itsuki pour Izuki.

Couleur du cheveux : Gris
âge : 17
Taille : 176 cm
Poids : 70 kg
Classe : Première
Poste: Allier fort
Numéro : 9
 Remplaçant dans l'équipe et généralement proche de Koganei ; son principal talent est le rebond malgré sa taille.

Couleur du cheveux :Marron
 Âge : 16 ans 
 Taille :  
 Poids :  
 Classe : Seconde
 Poste : Meneur de jeu
 Numéro : 12
 Remplaçant dans l'équipe, il fait partie des cinq nouveaux joueurs de Seirin. Très facilement impressionnable, il est souvent stressé et en panique. Contrairement à Izuki et des joueurs principaux en général, il est adepte d'un jeu lent et posé. Sans être un grand joueur, il dispose de bons fondamentaux et d'un bon sens du placement. Son extrême prudence lui fait également repérer et éviter assez facilement toute situation dangereuse et lui permet de se mettre systématiquement en position d'aider un coéquipier en difficulté. 
 Il entre en jeu pour la première fois lors de la demi-finale de la Winter Cup contre Kaijo. Initialement au bord de la crise de nerfs, il tente d'imposer son rythme pour ralentir le jeu de ses coéquipiers cherchant à recoller au score. Il y parvient, calme ses coéquipiers et se fait même remarquer par Kasamatsu. Il inscrit également ses premiers points en match officiel sur une passe de Kuroko.

Lycée Kaijô 
Un des plus forts clubs de basket du pays. Il participe régulièrement au championnat national.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Ailier
 Signe Astrologique : Gémeaux 
 Numéro : 7

Un ancien joueur de la Génération Miracle. Considéré comme le moins performant de celle-ci, il reste néanmoins extrêmement doué ; il est celui qui possède le plus gros potentiel, selon Aomine. Kise est une personne très sympathique qui essaie d'être ami avec tout le monde, y compris ceux qui semblent hostile (par exemple Midorima). Il ajoute -cchi exclusivement au nom des joueurs qu'il reconnait comme étant très forts, comme Kurokocchi (Kuroko), Midorimacchi (Midorima) ou Aominecchi (Aomine) ; il a un tic, celui de finir ses phrases avec le suffixe -ssu. Mais derrière son côté sympathique et insouciant se cache un compétiteur hors-norme. Il peut être extrêmement déterminé et sérieux, comme lors de son affrontement contre Aomine où il avouera qu'il ne se soucie pas de voir Kaijo gagner mais qu'il veut juste vaincre Aomine. Il dit qu'il n'est pas assez mature pour jouer au basket logiquement, que ses instincts sont trop forts. Kise respecte profondément Kuroko qui était son instructeur personnel au collège quand il a commencé à jouer au basket et tentera de le recruter dans son lycée, considérant qu'il gâchait son talent dans une petite équipe comme Seirin. Il le considère comme le "seul minable qu'il ait jamais respecté". Kuroko le considère comme son rival, ce qui ravit Kise. 
Sa capacité est de pouvoir reproduire les techniques d'un adversaire avec plus de puissance et de vitesse même en ne la voyant qu'une seule fois. Durant la Winter Cup, il acquiert la «perfect copy», la possibilité d'employer toutes les techniques de la génération des miracles. Cependant, c'est très éprouvant pour son corps et il ne peut le faire que pendant un temps limité. À côté du basketball, il est mannequin et est adulé par les filles.
Durant le match contre Jabberwock, il améliore encore son perfect copy étant capable de copier Aomine dans la zone. Combiné à sa propre zone, il en devient totalement inarrêtable, au point de pouvoir dominer seul Jason Silver, mais pendant seulement deux minutes.

 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Terminale
 Poste : Meneur de jeu
 Numéro : 4

Il est le capitaine de l'équipe de basket de Kaijou. Il joue au poste de meneur. Kasamatsu est le capitaine par excellence ; il prend soin de ses coéquipiers et les maintient dans le droit chemin, en les motivant positivement ou en les critiquant négativement. Il est très ambitieux : son but est de gagner l'inter-lycée pour son équipe. Il est également capable de s'auto-recadrer afin de ne pas démotiver son équipe. Lui et Kise sont des amis très proches, il traîne souvent avec lui et le frappe souvent lorsqu'il divague. Kasamatsu est très rapide et fort. Il possède une endurance très élevée ; outre ses capacités athlétiques, il est capable de remotiver et de tirer le meilleur de son équipe dans les moments critiques. Sa capacité se situe dans le fait que c'est un excellent shooteur (Fadeaway, Jump Shot...). Il arrive à marquer un panier à trois points en pleine contre-attaque. Selon Takao, Kasamatsu est apparu dans un manuel de basketball, où il est réputé comme étant un grand meneur de niveau national.

 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : ? kg
 Classe : Terminale
 Poste : Arrière
 Numéro : 5

Un troisième année jouant au poste d'arrière. Moriyama est un séducteur aimant beaucoup les femmes. Il possède un shoot peu orthodoxe, sa façon de tirer est unique. Ce tir inhabituel est très difficile à contrer.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : ? kg
 Classe : Première
 Poste : Ailier fort
 Numéro : 10

Un seconde année jouant au poste d'ailier fort. Hayakawa est une personne très enthousiaste. Rebondeur hors pair, il est l'un des meilleurs, notamment sur les rebonds offensifs.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : ? kg
 Classe : Première
 Poste : Arrière
 Numéro : 9

Un seconde année jouant au poste d'arrière. Selon Hyuga, Nakamura fait partie des 8 meilleurs défenseurs au niveau national.

Les trois seigneurs de Tokyo 
Trois lycées qui ont toujours participé aux playoff : le lycée Shûtoku (les rois de l'est), le lycée Senshinkan (les rois de l'ouest) et le lycée Seihô (les rois du nord). Ils se disputent toujours la première place des playoffs de district ; ils sont toujours dans le top 3.

Lycée Shûtoku 
Un des trois seigneurs de Tokyo avec le lycée Seihô et le lycée Senshinkan. Ils ont recruté cette année l'ailier shooter de la génération des miracles, Shintarō Midorima.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Arrière
 Numéro : 6
Signe Astrologique : Cancer

Ancien joueur de la Génération des Miracles, il est un shooter exceptionnel qui n'a, selon la rumeur, jamais raté un tir. Extrêmement fier et orgueilleux, c'est une personne très superstitieuse ; il joue en fonction de son horoscope et prend toujours soin d'avoir l'objet chanceux du jour avec lui. Très confiant dans sa capacité, il prend souvent les gens de haut, même ses propres coéquipiers, ce qui les énerve énormément. Il se querelle avec Kuroko et Kise sur la beauté des points : il soutient que ses tirs sont les plus beaux car ils valent plus de points qu'un simple dunk, alors que, Kuroko affirme que la beauté d'un geste n'a aucun lien avec le score. Il déteste Kuroko, car même s'il ne possède pas de capacité physique et qu'il ne peut rien faire de lui-même, il se tenait toujours à un pied d'égalité à côté de lui et les autres membres de la Génération des Miracles. Pour lui, Kuroko a été stupide de choisir Seirin. Perfectionniste à l'extrême, il joue toujours au maximum de ses capacités, même contre des adversaires bien plus faibles car il ne sous estime personne.
Midorima a un talent exceptionnel : il peut shooter à toutes les distances du panier, même de son propre camp et avec une grande facilité. Il sait très bien sélectionner ses shoots ; s'il n'est pas sûr de marquer il ne tire pas. Néanmoins, ses tirs lointains ont deux failles : s'il se fait déposséder du ballon, la distance à parcourir par ses adversaires est plus faible, ses coéquipiers n'ont donc pas le temps de revenir en défense. Par ailleurs, comme il tire de très loin et très haut, son temps de préparation est long. Il peut donc facilement se faire contrer par un adversaire possédant suffisamment de détente. Ses tirs sont extrêmement hauts. Selon Hyūga, outre le score, c'est l'impact psychologique qui en prend un coup ; pendant le temps très long que prend la balle pour atteindre le panier, les joueurs adverses subissent un énorme stress. Comme son tir prend beaucoup de temps pour atteindre le panier, Midorima a suffisamment de temps pour revenir en défense, couvrant ainsi les contre-attaques de l'équipe adverse. En plus de son tir, Midorima est aussi très rapide et est également très compétent en défense et possède une très bonne intelligence. Il semble bien s'entendre avec son ancien capitaine Akashi, avec qui il jouait souvent au shogi, même s'il n'a jamais réussi à le battre. Il a toujours des bandages autour de ses doigts. D'après Takao, avant chaque préparation de match, il les enlève afin de ne pas affecter son shoot et il lime ses ongles, en écoutant son thème astral complet. Il développe par la suite une technique avec Takao : il arme son geste avant même de recevoir le ballon, améliorant grandement la vitesse de son shoot. Plus tard, face à un match contre Jabberwock, Midorima devient de plus en plus efficace avec cette technique (One touch shoot), grâce à la précision des passes de son capitaine d'antan, Akashi.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Meneur de jeu
 Numéro : 10

Il est le meneur de l'équipe de Shutoku. C'est un rookie comme Midorima. Takao est une personne très amicale ; il peut s'entendre avec tout le monde, même avec Seirin, leurs rivaux. Il aime jouer au basket-ball et ne se concentre pas sur la victoire ou l'écrasement de l'adversaire ; ce qui compte pour lui, c'est de donner le meilleur de soi et de s'amuser. Il est très positif et essaie toujours de faire des choses amusantes avec Midorima malgré l'hostilité de celui-ci. 
Takao est un meneur de jeu très habile, c'est un excellent dribbleur mais surtout un passeur hors pair. Selon lui, Kuroko et lui, sont pareils car leur spécialité sont les passes. Mais sa véritable capacité est «L’œil de Faucon» (Hawk's Eye). Tout comme Shun Izuki, Takao peut voir le terrain sous un angle différent, ce qui lui permet de faire des passes dans le dos sans regarder ; mais contrairement à l'œil d'aigle d'Izuki, son champ de vision est beaucoup plus large, alors que Izuki ne peut que voir une partie du terrain, lui peut voir tous les joueurs de la surface du terrain avec ses yeux de faucon, ce qui en fait l'ennemi naturel de Kuroko.

 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Terminale
 Poste : Pivot
 Numéro : 4

Il est le capitaine de Shûtoku. C'est un des meilleurs pivots du Japon. Otsubo possède un corps énorme et musclé qui lui permet de prendre énormément de place sous le panier. C'est un excellent rebondeur et également un spécialiste des claquettes ; cela consiste à attraper un rebond et avant de retomber au sol, mettre un panier en poussant la balle ou en mettant un dunk. Il a un profond respect pour Kiyoshi, considérant qu'il n'aurait jamais pu battre Seirin l'année précédente s'il avait joué.

Lycée Seihô 
Un des 3 seigneurs de Tokyo avec le lycée Senshinkan et le lycée Shutoku. Ils sont la meilleure équipe défensive régionale. Ils sont réputés pour utiliser des mouvements d'arts martiaux pour jouer. Ils pratiquent une défense individuelle. Ils ont laminé l'équipe de Seirin à leur première année par le score de 150 à 40.

Il joue au poste de pivot avec une taille de 187 cm. Il est le capitaine de l'équipe de Seihô. C'est un  comme Kasuga. Selon Hyuga il représente la force dans l'équipe.

Il joue au poste de meneur. Il peut faire des scoop shot. C'est un  comme Iwamura. Selon Hyuga il représente la douceur dans l'équipe.

Rookie de l'équipe. Il tient tête à Kagami et le pousse à faire des fautes. Il est fier de sa défense et c'est un sadique. Il a déjà affronté Teikô quand il était au collège et il se défendait bien contre Kise.

Il est l'entraîneur de l'équipe de Seihô.

Académie Tôô 
Inconnue dans le passé, cette équipe a recruté de très bons joueurs cette année.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Ailier Fort
 Numéro : 5
 Signe astrologique : Vierge 

Ancien membre de la Génération des Miracles, il évolue au poste d'ailier fort. Aomine est présenté comme l'as des six prodiges de Teiko. Il est tout simplement considéré comme le meilleur basketteur lycéen de tout le Japon, un véritable "monstre" et aussi comme le plus fort de la génération miracle. À l'époque, il était la «lumière» et Kuroko son «ombre». Les deux gardent une certaine proximité et Aomine est le seul, avec Akashi, à appeler Kuroko par son prénom (c'est aussi lui qui lui apprendra à shooter). Avant d'avoir acquis une force incommensurable, Aomine était quelqu'un de très amical, il aimait jouer au basket, sa grande passion. Il réalise durant le collège qu'il devient beaucoup trop puissant pour ses adversaires. Il cherche alors un adversaire à sa hauteur, mais n'en trouve pas, ce qui le conduit à la conclusion suivante : il est tout simplement le plus fort et la seule personne qui peut le vaincre, c'est lui-même. Ceci va le faire changer radicalement : il devient paresseux, vient à l'entraînement quand il le veut, cesse de s'acharner à l'entraînement et se relâche même pendant les matchs. Malgré cela, ses adversaires ne font malheureusement toujours pas le poids ; il a également perdu de l'estime envers ses adversaires et les considère maintenant comme des faibles, cherchant à les écraser ainsi qu'à les humilier.
Kagami compare son style de jeu à la façon dont ils jouent au basket-ball aux États-Unis. En effet, Aomine a appris à jouer au basket-ball dans la rue, sans leçon ; il ne possède pas les mouvements de base, il ne joue pas un basket-ball standard mais du streetball. Avec ce style de jeu, il peut marquer beaucoup de paniers créatifs (comme de derrière le panneau) ; son jeu est décrit comme sans limites. Doté de qualités athlétiques hors-norme, il est très rapide, agile et puissant mais ce ne sont pas ses qualités athlétiques qui font de lui l'as de la génération des miracles, mais son talent particulier de «scoreur», capable de marquer depuis n'importe quel endroit du terrain et dans n'importe position. Peu de grands joueurs peuvent l'affronter en un contre un. Son seul point faible réside dans son incapacité à jouer en équipe. Passer la balle n'est pas une option pour lui et il peut donc être parfois stoppé ou gêné par des plans de jeu adverses. Il réalise sa lacune en observant Kagami rentrer dans la vraie zone et en comprenant pourquoi lui n'y parvenait pas.
À la suite de sa défaite face à Seirin, Aomine retrouve progressivement sa passion du basketball. C'est également quelqu'un qui est particulièrement protecteur avec ses coéquipiers, même si c'est une facette de sa personnalité qu'il ne montre pas spontanément.

 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Terminale
 Poste : Meneur de jeu
 Numéro : 4

Il est le capitaine et meneur de jeu de cette équipe. Imayoshi apparaît à première vue comme un type cool et décontracté, mais en réalité se cache un grand compétiteur. Il arbore toujours un sourire narquois quelle que soit la situation, même lorsqu'il balance quelques piques (trash-talking) à ses adversaires. Il possède une confiance absolue en lui. D’après Hanamiya Makoto le capitaine de Kirisaki Daichi, avec qui il a été au collège, Imayoshi possède la pire des personnalités : il adore jouer avec les nerfs de l'adversaire.
C'est un expert en improbabilité, c'est-à-dire de ne pas faire ce que la logique voudrait (comme lors du match contre Seirin où il plante un trois points en contre attaque alors que la logique aurait voulu un double-pas et ainsi obtenir deux points facile). C'est un joueur d'élite : ses mouvements sont imprévisibles, il est très rapide et c'est également un excellent défenseur. Ses armes sont sa capacité à pénétrer dans la raquette et de finir avec un double-clutch, de tirer régulièrement des trois points et d'être également capable de marquer un buzzer beater avec un grand sang-froid ; vient s'ajouter à ces qualités, une très bonne lecture du jeu.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Arrière
 Numéro : 9

Sakurai est une personne qui s'auto-critique souvent : il pense que tout est de sa faute, en particulier lorsqu'il s'agit d'Aomine, parce qu'ils sont dans la même classe. Quand il ne parvient pas à quelque chose, il s'excuse beaucoup, jusqu’à s'excuser d'être vivant ; même quand il marque un trois points il s’excuse en murmurant "désolé". Tout comme Hyūga, Sakurai est un véritable clutch player : il marque beaucoup de shoots à trois points. Quand il s'agit de shooter, Sakurai déteste perdre.
Il possède la capacité de shooter très rapidement. En effet, il est le shooteur le plus rapide de la série ; cela lui donne un grand avantage, parce que la défense a du mal à le bloquer. Lorsqu'il commence à avoir la "main chaude", son shoot devient encore plus rapide et précis. En dehors du basket, Sakurai se révèle également être un bon cuisinier et il aime dessiner des mangas.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Pivot
 Numéro : 6

Wakamatsu est le pivot de cette équipe. D'une personnalité forte, il est la seule personne qui ose tenir tête face aux caprices d'Aomine. Wakamatsu est un pivot extrêmement rapide, comme le témoigne ses contre-attaques. Sa spécialité sont les rebonds. Teppei le compare à Kagami, en termes de capacités physiques. Il possède également de très bons mouvements au poste bas. Il succède à Imayoshi comme capitaine de l'équipe, étant le seul à être en mesure de gérer Aomine. 

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Manager

Amie d'enfance d'Aomine et ancienne manager du club de basket du collège de Teiko, elle a suivi Aomine à Tôô pour pouvoir le surveiller, inquiète de son désintérêt pour le basket. Elle officie au lycée comme manager et est particulièrement efficace pour anticiper les tactiques et les évolutions des équipes adverses. Elle est amoureuse de Kuroko, se présentant comme sa petite amie bien que Kuroko le nie.

Lycée Kirisaki Daiichi 
Cette équipe est l'une des huit meilleurs de Tokyo. Ils sont connus pour leur jeu déloyal et agressif.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Meneur de jeu
 Numéro : 4

Il est le capitaine et meneur de jeu de cette équipe. Il a une personnalité très sinistre, surnommé "Bad Boy". Il est connu pour son jeu déloyal ; il élabore toujours un plan sournois mais le nie systématiquement devant ses adversaires. Très respecté par ses coéquipiers, il exerce une grande influence sur eux, leur faisant exécuter ses plans "tordus". La motivation de ses actes est simple : il adore simplement voir les personnes souffrir car cela l'amuse. Voir leurs espoirs et leurs rêves s'effondrer lui procure un grand plaisir. Mais malgré ces coups bas, Hanamiya est un génie dans les deux sens du terme : capacités intellectuelles exceptionnelles et  joueur de basket d'élite.  
C'est l'un des joueurs les plus complets : c'est un bon passeur, bon tireur et est également très rapide, mais son atout principal est l'interception. Plus précisément, son talent d'analyser les passes des adversaires, grâce à un QI exceptionnellement élevé de plus de 160. Il utilise son intelligence pour analyser tous les systèmes d'attaque adverse : c'est ce qu'on appelle la «Spider Web» d'Hanamiya. Avec l'aide de Kentaro Seto, l'exactitude de l'analyse d'Hanamiya est de 100 % ; grâce à sa vitesse, sa précision et son intelligence, il peut intercepter tous les ballons. Ses méthodes «dirty» et ses interceptions induisent souvent en erreur les joueurs adverses qui le sous-estiment en attaque ; mais il s'avère que Hanamiya est un excellent scoreur, bien que n'étant pas aussi fort qu'Aomine, Hanamiya peut scorer quand il veut. Comme Kiyoshi, il est l'un des «Rois sans couronne» (Uncrowned Kings). 

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Pivot
 Numéro : 5

Seto est le pivot de cette équipe. Extrêmement intelligent, il possède également un fort QI : 160. C'est une personne calme, mais paresseuse. Il sait ce qu'il a à faire dans les matchs et remplit son rôle à la perfection. N'étant pas un pivot très puissant, il est plus utilisé comme un relais pour aider Hanamiya à intercepter les ballons. La raison pour laquelle Seto est celui qui aide Hanamiya : c'est parce qu'il est tout simplement le seul à pouvoir suivre la sagacité d'Hanamiya, car ils ont sensiblement le même QI. Alors que Hanamiya prédit les passes, Seto, lui, limite les possibilités adverses en se positionnant dans une ligne de passe.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Ailier fort
 Numéro : 10

Hara est l'ailier fort de l'équipe. C'est une personne très insouciante, aimant narguer les autres et plaisanter avec ses coéquipiers. Malgré ça, il reste grossier et  garde le même jeu que le reste de son équipe, en étant, par contre, plus discret et le faisant hors de l'attention de l'arbitre. Aussi, il garde constamment un chewing-gum à la bouche, le mâchant même lors des matchs ce qui, normalement, est interdit.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Ailier
 Numéro : 7

Furuhashi est l'ailier de l'équipe. Il a des yeux vides et noirs, qui, selon Hyūga, ressemblent à ceux d'un poisson mort. Furuhashi est d'une personnalité très calme contrairement à ses coéquipiers, il est cependant tout aussi sale et sournois que ces derniers, n'hésitant pas par exemple à donner volontairement un coup de coude au visage de Kiyoshi lors d'une chute. À l'inverse de Hanamiya qui admet que son jeu est déloyal, Furuhashi n'admet rien et nie systématiquement ses coups bas. Selon lui, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il n'y a pas de fautes.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Arrière
 Numéro : 8

Yamazaki est l'arrière de l'équipe. Yamazaki est quelqu'un d'assez impulsif, se disputant parfois avec ses coéquipiers, comme Hara ou Seto. Il traite Kuroko de "gamin" lors de son premier face à face contre lui, avant que ce dernier ne le dribble avec son Vanishing Drive. Bien qu'étant d'une personnalité insouciante comme Hara, Yamazaki est le seul membre de son équipe n'étant jamais vu user de coups tordus pour parvenir à ses fins. Contrairement à ses partenaires, il ne frappe pas ses adversaires, mais reste quand même quelqu'un de narquois et provocateur.

Lycée Yôsen 
Yosen est une école d'élite classée dans les trois premiers lors de l'interhigh. Trois de leurs membres sont les plus grands joueurs de la Winter Cup. Elle possède la meilleure défense de tout le pays : la défense de leurs trois grands joueurs est surnommée «Eagle Wall» (le mur d'aigle).

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste: Pivot
 Numéro : 9

Ancien membre de la Génération des Miracles, il évolue au poste de pivot. Murasakibara est extrêmement grand ; en effet avec ses 2,08 m il est tout simplement le plus grand joueur de cette série. Il est légèrement sadique et puéril passant d'un comportement enfantin à un comportement sombre. Il a la manie d'appeler ses proches par deux syllabes de leur nom de famille suivi du suffixe -chin. La seule raison pour laquelle il joue au basket, c'est parce qu'il est bon dans ce domaine. Il a toujours dit aux autres qu'il n'aime pas ce sport, s'ennuie et déteste les joueurs qui jouent au basket avec passion, même quand ils perdent. Sur le terrain, Murasakibara utilise principalement sa taille pour attraper plusieurs rebonds, contrer et dunker. Parce qu'il n'aime pas le basket, il préfère rester en défense ; mais même en ne se concentrant que sur la défense, il ne se donne pas à fond. Mais lors des matchs importants, il est forcé de jouer sérieusement et devient un véritable monstre.
Selon Aomine, la défense de Murasakibara est extrêmement difficile à franchir ; même l'as de la génération des Miracles a du mal à le passer. Mais la défense n'est pas sa véritable spécialité. On apprend que le réel talent de Murasakibara n'est pas le fait qu'il soit un défenseur hors norme mais un attaquant redoutable pouvant dominer la raquette à lui tout seul : il détient d’ailleurs un record hallucinant, celui d'avoir réussi à marquer 100 points dans un match. Sa force est suffisante pour résister à trois personnes et enchaîner avec un dunk. Malgré sa taille, Murasakibara est très rapide contrairement à ce que l'on peut croire ; il peut en effet couvrir assez vite les distances courtes et longues. Lorsqu'il est placé au poste bas, Murasakibara utilise un dunk spécifique nommé le marteau de Thor : il s'agit d'un dunk où il effectue une rotation à 180° et smashe le ballon avec ses deux mains. En raison de sa force, Murasakibara produit un tourbillon qui l'entoure écartant tous les défenseurs et qui peut même casser le panier (comme lors de leur match contre Seirin à la Winter Cup). Plus tard, il sera capable d'entrer dans la «Zone» ; même si cela semblait impossible car, selon Aomine et Kise, il ne possède pas le critère de base : l'amour du basket. Même si on ne l'apprend pas directement, on peut supposer qu'au plus profond de lui, Murasakibara aime le basketball. Hors basket, on remarque que Murasakibara adore énormément les snacks. 
Lors du match contre Jabberwock, il révèle qu'il a toujours restreint sa force pour ne pas blesser ses adversaires. Faisant face à Jason Silver, il emploie toute sa force, lui permettant de surclasser son adversaire. Celui-ci ne supportant pas la défaite, il le blesse volontairement et le contraint à quitter le terrain à quatre minutes de la fin, remplacé par Kuroko en rage. 

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Arrière
 Numéro : 12

Un seconde année, il joue au poste d'arrière. Himuro est tout simplement celui qui a initié Kagami au basket-ball lorsque celui-ci n'arrivait pas à se faire des amis. Kagami l'admire énormément au point de l'appeler "grand frère" ; il est d'ailleurs celui qui lui donna la fameuse bague qu'il porte autour du cou en symbole de leur relation "fraternelle". Sociable, Himuro est une personne cool et mature, très gentil et courtois. Tout comme Kise, il est très populaire auprès des filles de qui il reçoit souvent des lettres d'amour. À noter qu'il est l'une des rares personnes à pouvoir endiguer Murasakibara quand il est hors de contrôle. Tout comme Kagami, il est plein d'esprit combatif et cherche toujours un adversaire contre qui jouer. Une des caractéristiques de Himuro est qu'il possède un visage «Poker Face». En effet, il montre rarement ses émotions et le nie en prétextant qu'il exprime ses émotions à sa façon. Himuro déteste que l'on le méprise, étant une personne fière et très orgueilleuse ; il n'aime pas le fait que Kagami soit plus «doué» que lui sachant qu'il est celui qui l'a introduit dans la voie du basket-ball. Mais le trait majeur de sa personnalité est le fait qu'il est très envieux envers les personnes comme Murasakibara et Kagami en raison de leur talent. Notamment quand ils n'utilisent pas pleinement leurs capacités, ce qui a le don de le rendre fou. Himuro est un basketteur hors pair : d'après Kuroko, il est aussi bon que la génération des miracles. Cependant, Aomine fait remarquer que peu importe à quel point il est fort, il ne reste qu'un «génie», quelqu'un capable d'atteindre le maximum des capacités d'un être humain ordinaire mais sans plus ; ce n'est pas un prodige : il n'arrive donc pas au niveau de la génération des miracles. 
Himuro est décrit comme étant l'opposé d'Aomine : fidèle aux fondamentaux qu'il maîtrise à la limite de la perfection, la fluidité et le contrôle de ses mouvements sont décrits comme étant « une danse élégante », pouvant créer des feintes parfaites à tel point que même le spectateur y est pris. Excellent shooteur, il est démontré qu'il possède une forme parfaite du tir, ce qui lui permet de créer son propre shoot le «Tir Mirage» : un  tir en extension assez spécial, afin de ne pas se faire contrer. On apprend qu'en réalité : Himuro lance la balle en l'air deux fois (en effet avant que la balle atteigne son point de paroxysme, il la jette au-dessus, puis la rattrape et shoote). On pourrait croire qu'il shoote deux fois mais le mouvement est tellement parfait que l'on a l'impression qu'il shoote qu'une fois. L'avantage du «Mirage Shot», c'est que même si vous savez comment cela fonctionne, vous ne pouvez pas l'arrêter. Car même si l'adversaire décide de sauter en retard dans le but de bloquer le second tir, cela ne servirait à rien, car Himuro le verrait et opterait pour un jump-shot basique. Le seul moyen de contre-carrer cette technique est d'envoyer deux joueurs pour le bloquer : celui qui saute au bon moment et un autre qui saute après enfin de contrer le deuxième tir. Kiyoshi nous fait remarquer qu'il est évident que cela lui a pris plusieurs années avant de la maîtriser.

 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Terminale
 Poste : Ailier fort
 Numéro : 4

Il est le capitaine de Yosen. C'est l'un des 3 membres du Eagle Wall et l'un des trois plus grands joueurs du manga.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Ailier
 Numéro : 11

Un seconde année évoluant au poste d'ailier. Il est l'un des membres du Eagle Wall et donc l'un des trois plus grands joueurs du manga.

Lycée Fukada Sogo 
Le lycée Fukada est une des équipes participant à la Winter Cup.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Ailier
 Numéro : 6

Une première année évoluant au poste d'ailier. Haisaki est un ancien membre titulaire de l'équipe de basket-ball du collège Teiko. Il fut par la suite remplacé par Kise, envers qui, il éprouve une certaine haine se trouvant plus fort que celui-ci. Haisaki est une personne très violente et impitoyable, que ce soit à l’intérieur ou en dehors du basket. En raison de sa nature impitoyable, il fut banni de l'équipe par Akashi. Ayant été un membre titulaire de Teiko, Haisaki est un basketteur talentueux. Il est l'antithèse de Kise : si celui-ci copie les techniques adversaire en y ajoutant plus de puissance et de vitesse, Haisaki, lui, "vole" les techniques de ses adversaires : c'est-à-dire qu'il copie les mouvements mais en les exécutant sur un faux rythme ce qui perturbe l'utilisateur qui n'arrive donc plus à utiliser sa propre technique.
Après sa défaite face à Kise, il tente de s'en prendre physiquement à lui mais est stoppé violemment par Aomine. Apaisé, il tente de jeter dans une poubelle  ses chaussures comme symbole de son arrêt du basket (chose qu'il avait déjà faite après son renvoi de Teiko) mais ne peut s'y résoudre, indiquant qu'il commence à aimer le basket-ball.

Lycée Rakuzan 
Rakuzan est une école prestigieuse à Kyoto. On retrouve dans ses rangs : le capitaine de la génération des Miracles, Seijūrō Akashi et trois des Rois sans couronnes. Ils sont également mentionnés comme le champion en titre et l'unique vainqueur de la Winter Cup depuis sa création ainsi que le vainqueur de toutes les compétitions nationales des cinq dernières années et de l'école qui a remporté la plupart des tournois, selon Hyūga.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Seconde
 Poste : Meneur de jeu 
 Numéro : 4
 Ancien joueur de la Génération Miracle dont il était le capitaine. Il a reussi à dribbler et stopper  Kagami qui était dans la premiere forme de la zone, exploit qu'aucun autre joueur à part Nash n'a pu accomplir. Selon Imayoshi, Kise et Murasakibara, ses yeux de l'Empereur le rendent imbattable. un avis qu'Akashi lui-même partage. Il est maintenant le meneur de jeu et le capitaine du lycée Rakuzan. Il possède une mentalité de gagnant, et sa vision des choses est que les gagnants reçoivent tout dans la vie et les perdants sont privés de tout, Akashi a une personnalité étrange. Il souffre de dédoublement de la personnalité ayant une peur panique de ne plus pouvoir contrôler ses coéquipiers et d'être mis de côté, il développa une seconde personnalité entièrement dévouée à la victoire prenant toujours celle-ci pour acquise ce qui lui fit oublier le sentiment de joie après une victoire. Cette même personnalité se considère infaillible et répète à l'envi qu'il est "absolu". Sa véritable personnalité qui se révèle être gentille et respectueuse le "laisse" agir à sa guise. Il est capable de maîtriser la génération des Miracles malgré leurs talents et leurs égos et ce jusqu'à présent. Il a un certain respect pour tous ses coéquipiers, anciens et actuels, et a la foi absolue en leurs capacités.
 Akashi possède de grandes compétences en leadership. Il est devenu le capitaine de l'équipe de basket-ball à Rakuzan, ce qui est rare pour un première année, il se révèle être un tacticien hors pair, la vitesse mentale d'Akashi lors de l'évaluation d'un scénario et de prendre des décisions est extrêmement rapide, à ça viennent s'ajouter des qualités athlétiques hors du commun. Concernant ses capacités Akashi  possède l'Œil de l'Empereur (Emperor Eye) qui lui permet de voir les plus petits détails des mouvements d'une personne, sa respiration, son rythme cardiaque, sa sueur, ses contractions musculaires... Avec cela, il peut anticiper et bloquer les actions et tactiques de l'adversaire. Il peut « voir l'avenir des mouvements de son adversaire ». Son « Œil de l'Empereur » possède 3 caractéristiques principales.
 Comme L’œil de Faucon" de Takao il possède un champ de vision incroyable et peut facilement trouver des ouvertures dans les défenses adverses.  
 Positionné en triple menace Akashi peut grâce à son « Œil de l'Empereur » lire le mouvement et intercepter le ballon avant que l'adversaire entame son mouvement.
 Akashi peut grâce à son « Œil de l'Empereur » effectuer un cassage de cheville (ankle breaker), un dribble qui perturbe l'équilibre de son adversaire et fait trébucher au sol.
 Par rapport au reste de la génération des Miracles, Akashi a une deuxième capacité. En effet, « L’œil de l'Empereur » appartient à l'autre Akashi. Le véritable Akashi possède une capacité différente : Le Perfect Playmaking. Combiné à son œil de l'Empereur, Akashi délivre des passes dites parfaites qui mettent ses coéquipiers dans de bonnes conditions, il crée ainsi un rythme parfait et les rend meilleurs. En d'autres termes, sa deuxième capacité est de faire sortir le véritable potentiel de ses coéquipiers. Il est également capable d'entrer dans la zone (l'autre Akashi peut défendre et attaquer sur tout le terrain seul tandis que le vrai Akashi ne change pas mais donne une partie de l'effet de la zone à tous ses coéquipiers).
 Lors de la finale, Kuroko parvient à lui prendre le ballon, ce qui le brise psychologiquement ceci constituant le tout premier échec de l'"autre" Akashi. Alors que le "vrai" Akashi s'apprête à refaire surface, il réalise que son plus cher désir est de battre Kuroko, le seul joueur qu'il n'arrive pas à cerner totalement, amenant ses deux personnalités à fusionner. En dehors du parquet, c'est un excellent joueur de Shogi.
 Il est nommé capitaine de l'équipe Vorpal Swords affrontant les américains de Jabberwock et provoque Nash Gold Jr en lui annonçant qu'il lui fera lêcher le sol. Il réussira à fusionner avec ses deux personnalités intérieurs enfin d'avoir accès aux véritables yeux de l'empereur en associant les yeux de l'empereur à sa vision parfaite pour faire des passes l'octroyant la possibilité de voir le  futur de tous les joueurs sur le parquet encore plus avancé que le belial eye de Nash Gold Junior en lisant attentivement les mouvements de ses coéquipiers.

 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Terminale
 Poste : Ailier Fort
 Numéro : 5
 Joueur moyen, il intègre l'équipe type de Rakuzan à l'initiative de Akashi après avoir passé ses deux premières années chez les réservistes. Tout comme Kuroko, il manque de présence et est d'un naturel calme. Akashi le recrute donc pour en faire une "nouvelle version" du sixième homme fantôme. Cependant, ses fondamentaux sont largement supérieurs à ceux de Kuroko puisqu'il peut tirer et dribbler.
 Durant la finale de la Winter Cup il parvient à bloquer les attaques spéciales de Kuroko. Néanmoins, étant d'un naturel orgueilleux, il tombe dans le piège de Kuroko qui l'incite à shooter et donc s'exposer. Il ne parvient donc plus à surprendre Seirin après le troisième quart temps et ne joue plus aucun rôle actif dans la finale.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Arrière
 Numéro : 6
il est l'un des Généraux sans couronnes, surnommé Yaksha en rapport à sa nature bienveillante, son talent spécial est de pouvoir tirer de différentes façons. Il ne peut cependant pas changer de tir une fois en l'air, ce qui permettra à Koganei de donner les informations nécessaires à Hyūga pour deviner quel tir il va tenter. 
Il est d'un naturel sympathique et amical, mais a un sens aigu de l'ordre et de la hiérarchie et est dépeint par certains de ses coéquipiers comme la « maman » de l'équipe. Durant la finale, il joue avec les nerfs de Hyūga mais est à deux doigts de se faire stopper par son remplaçant, Koganei, qui possède suffisamment de réflexes pour aller au contre quel que soit le tir qu'il tente. Hyūga reviens sur le terrain et  parviendra ainsi grâce à Koganei à le stopper à plusieurs reprises et même à s'approprier certains de ses tirs.
Mibuchi possède trois types de shoot différents, qui sont :
- le « Ciel » : Un shoot permettant de marquer en évitant l'adversaire. Mibuchi exécute un fade away pour s'éloigner du défenseur et tirer sans se faire contrer. D'après Ryō Sakurai, le shooter de Tōō, ce tir est difficile à réaliser, car le tireur doit maintenir son centre de gravité lorsqu'il est en l'air pour effectuer un bon shoot, toutefois la distance au panier augmente ce qui fait qu'il est plus difficile de bien viser en faisant un fade away. Mais Mibuchi est capable d'utiliser cette technique sans difficultés et avec une très bonne précision.
- la « Terre » : Un shoot permettant de marquer en touchant l'adversaire. Ce tir nécessite un contact avec l'adversaire, Mibuchi effectue une feinte en faisant croire au défenseur qu'il s'apprête à tirer ou à faire un lay-up, en réalité Mibuchi cherche à créer un contact avec l'adversaire afin que ce dernier commette une faute, Mibuchi shoote et marque un 3 points, grâce à la faute du défenseur adverse, il obtient un lancer franc. Cette technique lui permet donc d'obtenir de 3 à 4 points avec un seul shoot.
- le « Vide »: Un shoot permettant de marquer en paralysant l'adversaire. Mibuchi utilise de manière générale seulement ses deux premiers shoots, mais lorsqu'il fait face à un adversaire dont il reconnaît la valeur, il utilise son dernier shoot, le plus redoutable des trois. Il fut impressionné par la prestation et les tirs de Hyūga lors de son duel de 3 points face à ce dernier, et il le considère même comme le meilleur shooter qu'il ait affronté (Midorima mis à part). Pour le récompenser, Mibuchi utilise son shoot du "Vide", un shoot spécial qui va empêcher Hyūga de sauter pour le contrer. Plus tard, la clé de sa technique sera révélée. En fait, Mibuchi baisse ses genoux plus bas que l'adversaire lorsqu'il se prépare à tirer, et quand il tire le défenseur à un moment de paralysie car ses genoux sont bloqués bien droit. En se baissant, le défenseur perd son énergie, tandis que Mibuchi, qui se baisse un peu plus bas, garde assez d'énergie pour sauter et shooter.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe:  Première
 Poste : Ailier
 Numéro : 7
il est l'un des Généraux sans couronnes, surnommé « Raiju » (l'éclair). Son talent spécial est sa technique de dribble extrêmement rapide et puissant. Il utilise de 3 à 5 doigts en fonction de la force de son adversaire. Il possède également une défense de tout premier plan. 
Doté d'un tempérament enfantin, il lui arrive fréquemment de se déconcentrer lors d'un match et doit être souvent recadré par Warren et Mibuchi. Durant la demi finale, il fait face à Miyaji et le passe systématiquement sans difficulté. Néanmoins, il finit par être stoppé par Midorima qui est capable de lire ses trajectoires. Durant la finale, il est d'abord au marquage de Kagami, réussissant à le stopper dans un premier temps. Il fait ensuite face à Izuki qui parvient à le déposséder du ballon en plein dribble grâce à son Eagle Spear.

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Classe : Première
 Poste : Pivot
 Numéro : 8
C'est lui aussi un Général sans couronne mais est le seul d'entre eux à n'avoir aucune technique spéciale, son jeu étant des plus basiques. Il possède néanmoins une force herculéenne qui lui permet de faire la différence dans la raquette face à n'importe quel adversaire. Il a perdu contre Kiyoshi par le passé, ce qui l'a incité à augmenter sa force physique, persuadé que les « muscles ne mentent pas ». Il estime également avoir un compte à régler avec lui.
Il est grossier, sans manière et a des principes d'hygiène sportive surprenants. Il mange énormément avant les matchs, persuadé que la viande le rend plus fort. Il rote et a régulièrement des gaz et ne peut s'empêcher de rajouter "musclé" à chacune de ses techniques, ce qui ennuie singulièrement ses coéquipiers. Durant la finale, il parvient à épuiser Kiyoshi (qui ne se souvenait pas de lui) grâce à sa force. Néanmoins, Kiyoshi trouve les ressources mentales pour supporter la pression et le surclasse grâce à sa technique, Nebuya n'ayant pas la technique suffisante pour contrer son droit de rétractation.

Jabberwock 
Jabberwock est une équipe américaine de streetball lycéen réputée la meilleure du monde, au point de parfois rivaliser avec des joueurs NBA. 

Nash Gold Jr.
 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Poste : Meneur de jeu
 Numéro : 4
Capitaine et meneur de l'équipe, il est surnommé « le magicien » du fait de sa technique de dribble extraordinaire. Il a deux personnalités distinctes : une très poli et aimable en dehors du terrain et une autre où il se transforme en monstre prêt à tout pour écraser et rabaisser ses adversaires. Il est également le seul à pouvoir calmer Jason Silver, alors même que ce dernier effraie parfois ses autres coéquipiers de Jabberwock lors de ses excès de colère. À l'issue du match d'exhibition pour une sélection japonaise, il insulte l'intégralité du public, comparant les joueurs japonais à des singes. Il accepte le défi de Kagetora Aida et affrontera donc la génération des miracles. 
En ce qui concerne ses capacités, en plus de son incroyable jeu de dribble, il dispose également d'une passe extrêmement rapide qui est dite "invisible", on ne le voit pas faire sa passe et la balle est comme téléporté à l'un de ses coéquipiers, Kise fût totalement berné, même en ayant toutes ses sensations en alerte. Midorima explique que sa passe est "sans mouvement préparatoire" : chaque mouvement, surtout exécuté rapidement, est toujours munie d'une préparation, c'est pendant ce laps de temps que l'on détecte quand l'adversaire bouge, il explique donc que Nash a réussi à presque totalement effacé son "mouvement préparatoire" ce qui piège totalement ses adversaires, alors incapables de deviner à quel instant Nash va faire sa passe, le seul moyen de pouvoir contrer ces passes, c'est de prévoir les mouvements de Nash, donc de voir le futur. Nash possède également sa propre version des yeux de l'Empereur : les yeux de Belial, tout comme les yeux de l'Empereur d'Akashi, il peut voir dans le futur, mais les yeux de Nash s'avèrent être beaucoup plus puissants que ceux d'Akashi, là où Akashi ne se limite à voir le futur immédiat que d'un seul adversaire à la fois, Nash peut quant à lui voir le futur de tous les joueurs présents sur le terrain simultanément, autrement dit, il voit le futur du match dans son intégralité.
Il révèle vers la fin du match que ses capacités sont dues à un entrainement quasi-inhumain qu'il a suivi depuis son enfance et qu'en conséquence il ne peut absolument pas se permettre de perdre.
Nash est l'un des meilleurs joueurs du manga, si ce n'est le meilleur : il est capable de dribbler les joueurs de la génération miracle sans difficulté, contrer Aomine, faire un ankle-break à Midorima ou encore Akashi, et même dunker sur Kagami dans la Zone. Il bat d'ailleurs sans souci Akashi et ses yeux de l'Empereur, obligeant ce dernier à fusionner ses deux personnalités pour pouvoir faire jeu égal avec Nash.

Jason Silver
 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Poste : Pivot
 Numéro : 8
Pivot de l'équipe, il rassemble des qualités physiques telles qu'on le surnomme le "corps choisi par Dieu". Bien qu'il ne s'entraîne jamais il saute plus haut que Kagami, est plus agile qu'Aomine et est plus fort que Murasakibara. Excessivement vulgaire, particulièrement avec les femmes, il n'écoute rien ni personne excepté son capitaine. Surclassé vers la fin du match par Murasakibara, il le blesse volontairement pour ne pas avoir à subir de défaite, provoquant l'entrée en jeu et la colère de Kuroko.

Zack
 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Poste : Ailier Fort
 Numéro : 12
Zack est l'ailier fort de l'équipe, tout comme ses coéquipiers, il est arrogant et ne montre aucun respect envers ses adversaires, il est toutefois un joueur extrêmement doué, ayant le niveau de la Génération Miracle. Sa principale capacité est sa défense de pression, il est capable de défendre assez facilement sur Kagami ou Aomine. C'est également un bon tireur d'intérieur et d'extérieur. Il dispose également de grande compétences en dribble, étant un joueur de streetbasket.

Nick
 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : 
 Poste : Arrière
 Numéro : 6
Nick est l'arrière de l'équipe. Également très arrogant, il n'hésite pas à humilier et rabaisser ses adversaires. Il est cependant un joueur très talentueux, c'est un très bon dribbleur, mais sa capacité principale sont ses tirs à trois points, extrêmement précis et très dur à arrêter, même pour des joueurs comme Midorima et Kise. Lui et son coéquipier Allen furent sous-estimés par Kagetora Aida, pensant que Murasakibara seul pourrait défendre sur les deux joueurs, mais Nick et Allen n'eurent aucun mal à enchaîner les paniers et les trois points face à la défense de Murasakibara, pourtant l'un des meilleurs défenseurs du manga, ce qui en dit long sur les capacités des joueurs de Jabberwock.

Allen
 Âge : 18 ans
 Taille : 
 Poids : ?
 Poste : Ailier
 Numéro : 7
Allen est l'ailier de l'équipe. Tout comme Zack et Nick, il est très arrogant et provocateur envers ses adversaires, mais son talent égal celui des membres de la génération miracle. Possédant de très bonne compétence de dribble, Allen se montre être un joueur très polyvalent, capable aussi bien de défendre, attaquer, que de marquer de l'intérieur et de l'extérieur de la raquette. Sa technique spéciale consiste à enchaîner très rapidement un step-back puis un fadeaway afin de tirer un trois points, cette technique ressemble beaucoup au "Barrier Jumper" de Hyuga, toutefois le "Barrier Jumper" d'Allen est beaucoup plus rapide et précis, à tel point que même Murasakibara n'a pas pu défendre et empêcher Allen de marquer. Kagetora note également que Allen est un génie, car apprendre ce genre de mouvement ne se fait pas en un jour.

Autres personnages 

 Âge : 30 ans
 Taille : 
 Poids : inconnu
 Poste : Entraîneur 
Ancienne joueuse professionnelle de la WNBA, elle a dû mettre fin prématurément à sa carrière à cause de problèmes de vue. Sollicitée par Kagami et Himuro, alors enfants, elle accepte de les entrainer et devient leur mentor. 
Elle est très peu pudique, n'hésitant pas à se montrer presque nue (Kagami devant régulièrement lui lancer ses vêtements à la figure), ou en embrassant toute personne qu'elle apprécie (exclusivement les adolescents ou les filles selon elle-même). Elle parle japonais couramment, ayant une licence universitaire dans cette langue. 
Elle s'invite chez Kagami durant le premier tour de la Winter Cup afin de lui enseigner un mouvement qu'Himuro connait et lui non. Après la défaite de l'équipe d'Himuro, elle continue à vivre chez Kagami pour suivre la fulgurante ascension de son disciple.

 Âge : 40 ans
 Taille : 
 Poids :  
 Poste : Préparateur physique

Père de Riko, il est un ancien joueur professionnel et a été membre de l'équipe nationale du Japon. Il entraîne Seirin gratuitement pour les préparer à la Winter Cup et enseigne à chacun de ses membres un mouvement spécial pour améliorer leurs capacités individuelles.
A l'issue de la Winter Cup, il est accompagnateur de l'équipe Jabberwock, meilleure équipe de streetball au monde lors de leur tournée d'exhibition. Après avoir écrasé une sélection d'universitaires japonais, le capitaine insulte l'intégralité du public, suscitant l'ire de Kagetora. Ce dernier propose alors un nouveau match aux américains, promettant de se faire seppuku si son équipe perd face à eux. Il réunit alors les 6 membres de la génération des miracles et Kagami pour les affronter. Il sélectionne également Hyuga, Wakamatsu et Takao comme remplaçants et nomme son équipe les "Vorpal Swords" du nom de l'arme ayant tué le Jabberwock dans l'œuvre de Lewis Carroll. 

 Âge : 17 ans
 Taille : 
 Poids  :  
 Poste: Ailier
Ancien capitaine du collège de Teiko, il était réputé pour être le plus fort attaquant des collèges. Il est nommé capitaine durant sa seconde saison et est assisté d'Akashi en tant que vice-capitaine. Calme et posé en temps normal, il peut devenir brutal dans ses fonctions de capitaine, n'hésitant notamment pas à administrer une correction à Haizaki qui s'était fait porter pâle pour éviter un match.
Conscient que la génération des miracles allait le dépasser, et notant les changements positifs apparus dans l'équipe depuis l'intégration de Kuroko, il choisit de renoncer à son capitanat au profit d'Akashi et abandonne le basket à l'issue de sa carrière au collège, aussi pour s'occuper de son père malade.

 Âge : 16 ans
 Taille : 
 Poids :  
 Poste : Ailier
Ami d'enfance de Kuroko, c'est lui qui le premier lui apprend à jouer au basket-ball. Il doit cependant déménager avant leur entrée au collège et se font la promesse de se retrouver face à face au championnat national. Il voue un amour profond au basket-ball et est d'un naturel distrait et enjoué. Il intègre le collège Meiko dont il devient petit à petit le meilleur joueur.
Il retrouve Kuroko lors de leur deuxième année au collège mais son équipe se fait éliminer au premier tour. Il parvient à accéder en finale l'année suivante mais Kuroko, blessé au tour précédent n'assiste pas au match. Son équipe se fait écraser mais il persiste à se battre jusqu'à la dernière seconde. Il réalise cependant en voyant le score (111-11) que l'équipe de Teiko a joué pour déterminer le score final et donc manipulait son équipe totalement. Il décide d'arrêter le basket-ball, sombrant complètement dans le désespoir. Il a cependant remarqué que le regard de Kuroko n'était pas devenu froid comme celui de ses coéquipiers et lui confie son bandeau ainsi que la mission de battre ses anciens coéquipiers de Teiko.
Durant la finale de la Winter Cup, alors que Kuroko perd tout espoir, il l'interpelle avec un large sourire et un ballon à la main, lui signifiant qu'il a confiance en lui pour la victoire et qu'il joue à nouveau au basket-ball. Il déclenche une salve d'encouragements et permet indirectement à l'équipe de Seirin d'accéder au stade ultime de la Zone et à la victoire finale. 

Kuroko's Basket
Kuroko's Basket